Alejandro Melchor sr. (1900-1947), civiel ingenieur en kabinetslid
 Alejandro Melchor jr. (1930-2002), marineofficier, bankier, topman en ambassadeur